USS The Sullivans puede referirse:
 al USS The Sullivans (DD-537), destructor de la clase Fletcher; o
 al USS The Sullivans (DDG-68), destructor de la clase Arleigh Burke.

The Sullivans